Christian Michaelis ist der Name folgender Personen:

* Christian Benedikt Michaelis (1680–1764), deutscher Orientalist und evangelischer Theologe